Het seizoen 1957/58 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 1 september 1957 en eindigde op 27 april 1958. RFC Renaisien won in Derde Klasse A, RFC Seraing won in Derde Klasse B.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 RRC Tirlemont (rechtstreeks)
 Racing Club de Bruxelles (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 VV Overpelt-Fabriek (kampioen 4A)
 RCS Brainois (kampioen 4B)
 KV Aarschot Sport (kampioen 4C)
 KRC Lokeren (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 RFC Renaisien (kampioen 3A)
 RFC Sérésien (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 K. Tubantia Borgerhout FC (rechtstreeks uit 3A)
 RSC Boussu-Bois (rechtstreeks uit 3A)
 AS Herstalienne (rechtstreeks uit 3B)
 R. Stade Louvaniste (rechtstreeks uit 3B)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3